

Кінстон — місто, штат Алабама
 Кінстон — місто, штат Північна Кароліна